

Sigle 
 Sennacieca Asocio Tutmonda (Associazione Anazionale Mondiale) – associazione culturale e politica esperantista
 Sezione attenuata tossicodipendenti – Sezioni, anche distaccate, dell'amministrazione carceraria italiana, dedicate a detenuti con lunghe pene, soprattutto se tossicodipendenti (ma non esclusivamente, nonostante il nome)
 Società degli alpinisti tridentini – associazione alpinistica italiana
 Società alpinistica ticinese – associazione alpinistica svizzera
 Società Autostrada Tirrenica – società autostrade tirrenica

Codici 
 SAT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di San Antonio, Texas (Stati Uniti d'America)
 sat – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua santali

Matematica 
 SAT – problema della soddisfacibilità booleana

Religione 
 Suore di Sant'Anna di Tiruchirappalli

Altro 
 SAT – test per l'ammissione ai college statunitensi
 Sat – in lingua inglese, abbreviazione di Saturday (sabato)
 Sat – abbreviazione di satellite
 SAT – associazione culturale dei portatori della tradizione della Commedia dell'Arte